Karl Starzacher ist der Name folgender Personen:

* Karl Starzacher (Archivar) (1913–1945), österreichischer Archivar und Historiker
 Karl Starzacher (Politiker) (* 1945), deutscher Politiker (SPD)